Tanjung Pinang (stad), een plaats op het eiland Bintan in de Riouwarchipel
 Riau, een provincie op het eiland Sumatra